Kronwitt ist der Ortsname von

 Kronwitt (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kronwitt (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronwitt (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kronwitt (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Kronwitt (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Kronwitten